Клиничев — фамилия; имеет женскую форму Клиничева.
 Клиничев, Леонид Павлович (род. 1938) — российский композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР, Почётный деятель Союза композиторов России.
 Клиничев, Павел Евгеньевич (род. 1974) — российский оперный и симфонический дирижёр, доцент МГК им. Чайковского.